Леони́д Попо́в:
 Попов, Леонид Андреевич (1919—1990) — якутский поэт.
 Попов, Леонид Дмитриевич (1899—1941) — активный участник становления Советской власти в Липецке.
 Попов, Леонид Евгеньевич (род. 1925) — советский и российский учёный в области физики металлов.
 Попов, Леонид Иванович (род. 1945) — космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Попов, Леонид Ильич (1905—1943) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Попов, Леонид Николаевич (1947—2004) — русский поэт.
 Попов, Леонид Петрович (род. 1953) — советский и украинский режиссёр кукольного театра.
 
 Попов, Леонид Степанович (род. 1940) — штурман-испытатель, Герой Российской Федерации.